В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Halle Carroll і Марія Хосе Гайдано виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Лангрова і Ana-Maria Segura-Perez 6–3, 4–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Сільвія Фаріна /  Сандрін Тестю (1-ше коло)

 Беверлі Бовіс /  Лаура Гарроне (чвертьфінал)
 Петра Лангрова /  Ana-Maria Segura-Perez (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo